Basílica da Anunciação — em Nazaré, Israel
Igreja da Anunciação (Santander) — na Espanha
Catedral Metropolitana de Atenas — na Grécia
Catedral da Anunciação (Moscovo) — na Rússia
Igreja de Nossa Senhora da Anunciação (Mértola) — em Portugal
Igreja da Anunciação (Sibiu) — na Roménia

Desambiguações de templos